Зиск — сума, на яку прибуток перевищує витрати. Прибуток, джерелом якого є додаткова вартість.
 Зиск — прибуток від якогось роду діяльності, від заснування чого-небудь і т. ін.; бариш.
 Зиск — розм. Добрий результат, користь від кого-, чого-небудь.

Джерела